Solaris se poate referi la:

Științifico-fantastic & fandom
 Solaris, primul fanzin românesc
 Romanul „Solaris” al lui Stanisław Lem
 planeta (fictivă) Solaris din romanul lui Lem

Filme 
Două filme purtând titlul „Solaris”, ambele bazate pe romanul lui Lem:
 Solaris (film din 1972), inclusiv sinopsis, regia Andrei Tarkovski
 Solaris (film din 2002), regia Steven Soderbergh
Un film de televiziune:
Solaris (film din 1968), regia B. Nirenburg

Software 
Produsul sistemul de operare Solaris, produs de compania Sun Microsystems, cumpărată ulterior de compania Oracle
 varianta open source a acestuia, OpenSolaris